

Presentación previa 
Gilles Müller fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Sam Groth derrotó en la final a Konstantin Kravchuk.

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Cuartos de final)
 ' Sam Groth (Campeón)
  Go Soeda (Cuartos de final)
  Lukáš Lacko (Segunda ronda)

  Tatsuma Ito (Cuartos de final)
  Ryan Harrison (Segunda ronda, retiro)
  Illya Marchenko (Cuartos de final)
  Jimmy Wang (Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Taipéi 2015